Der Skilanglauf-Weltcup 2000/01 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 25. November 2000 in Beitostølen begann und am 25. März 2001 in Kuopio endete. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es nur noch eine Disziplinenwertung für den Sprint. Die Disziplinenwertungen für die Mitteldistanz sowie die Langdistanz wurden abgeschafft. Dafür wurden jedoch für den Gesamtweltcup nur noch die drei besten Sprintergebnisse gewertet. Insoweit wurden nach einem Jahr ohne Streichresultate wieder Streichresultate eingeführt.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

2000/01
Wintersport-Weltcup 2000/01